A 2008-as kazak labdarúgó-bajnokság a kazak bajnokság 17. szezonja volt. A verseny 2008. március 8-án indult, és 2008. november 5-én ért véget.

Csapatok 
 Aktöbe FK
 Almati FK
 Asztana FK
 Atirau FK
 Energetik Pavlodar FK
 Jertisz Pavlodar FK
 Jeszil Bogatir FK
 Kajrat Almati FK
 Kajszar Kizilorda FK
 Megaszport Almati FK
 Okzsetpesz FK
 Ordabaszi Simkent FK
 Sahter Karagandi FK
 Tobil Kosztanaj FK
 Vosztok Öszkemen FK
 Zsetiszu FK

Végeredmény

Jegyzetek

További információk 
 kff.kz 
 lyakhov.kz 
 soccerway.com
 uefa.com

Kazak 1
Kazak labdarúgó-bajnokságok